Philippe Doucet peut désigner :
 Philippe Doucet (1961-), homme politique français ;
 Philippe Doucet (1962-), journaliste français.